Drzewce (gromada w powiecie kolskim)
 Drzewce (gromada w powiecie puławskim)

także:
 Drzewce Stare (gromada) (powiat wschowski)